Avançon peut faire référence à :
 Avançon, commune française des Hautes-Alpes
 Avançon, commune française des Ardennes
 L'Avançon, rivière suisse des Alpes vaudoises

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France